Il singolare del torneo di tennis Olbia Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stefano Pescosolido che ha battuto in finale Daniel Köllerer 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Stefano Pescosolido (Campione)
 Giorgio Galimberti (primo turno)
 Alessio Di Mauro (primo turno)
 Kristof Vliegen (primo turno)

 Michal Tabara (primo turno)
 Roko Karanušić (secondo turno)
 Stanislas Wawrinka (secondo turno)
 Massimo Dell'Acqua (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Olbia Challenger 2004